Левітт () — англійське та єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Гелен Левітт (1913—2009) — американська фотографка.
 Ділан Левітт (*2000) — валлійський футболіст, півзахисник.
 Жан-Давід Левітт (*1946) — французький дипломат.
 Майкл Левітт (*1947) — американський, британський та ізраїльський біофізик.
 Рон Левітт (1947—2008) — американський продюсер та сценарист.
 Сол Левітт (1928—2007) — американський художник.
 Стівен Левітт (*1967) — американський економіст.
 Теодор Левітт (1925—2006) — американський економіст.
 Джозеф Гордон-Левітт (*1981) — американський актор, режисер, сценарист та продюсер.

англійські прізвища
єврейські прізвища